Аксуа́т — топоним в Казахстане.

Населенные пункты 
 Аксуат (бывшая Новодолинка) — аул в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Аксуат — село в Аксуатском районе Абайской области.
 Аксуат — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Аксуат (бывшее Батурино) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксуат — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксуат — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Аксуат — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Аксуат — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Аксуат — село в Казалинском районе Кызылординской области.
 Аксуат — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Озёра 
 Аксуат — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Аксуат — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Аксуат (озеро, Наурзумский район)